Антонио Мартинес Саррион (; ,  — ) — испанский поэт, прозаик, переводчик.

Биография 
Учился праву в Альбасете и Мурсии. В 1963 переехал в Мадрид, занимал ряд административных должностей. Увлекался джазом, что нашло выражение и в его поэзии. Дебютную книгу стихов выпустил в 1967 г. В 1974—1976 гг. был одним из редакторов международного журнала поэзии La Ilustración Poética Española e Iberoamericana (вышло 12 номеров). Выступал на телевидении.

Творчество 
Принадлежал к старшему поколению группы новейших поэтов. Его лирика отличается сюрреалистической интенсивностью образов. Автор мемуаров и дневников, привлекших внимание публики и критики. Переводчик Шамфора, Гюго, Мюссе, Бодлера, Рембо, Гюисманса, Лейриса, Жене, Жакоте и др.

Книги

Поэзия 

 Teatro de operaciones (1967)
 Pautas para conjurados (1970)
 Una tromba mortal para los balleneros (1975)
 Horizonte desde la rada (1983)
 Sequías (1983)
 De acedía (1986)
 Ejercicio sobre Rilke (1988)
 Cantil (1995, поэма; переизд. 2005)
 Cordura (1999)
 Poeta en diwan (2004)

Эссеистика и другая проза 
 Diario austral (1987)
 La cera que arde (1990)
 Infancia y corrupciones: Memorias I (1993, мемуары, том 1).
 Cargar la suerte — Diarios 1968—1992 (1994, дневники)
 Una juventud — Memorias II (1996, мемуары, том 2)
 Murcia: un perfil (1999)
 Esquirlas — Dietario 1993—1999 (2000, дневники)
 Jazz y días de lluvia — Memorias III (2002, мемуары, том 3)

Литература 
 Unceta M. Antonio Martínez Sarrión. — Toledo: Dirección General de Turismo, 2008.

Ссылки 
  Биография, тексты on line, библиография на сайте Виртуальной библиотеки Сервантеса 
 Стихи on line 
 Поэзия on line 

Поэты Испании
Испанские поэты
Писатели Испании
Испанские писатели
Переводчики Испании
Переводчики поэзии на испанский язык
Мемуаристы Испании
Родившиеся в Альбасете